Астра 1L — телекоммуникационный спутник компании SES. Он предназначается для ретрансляции телеканалов кабельного цифрового телевидения на всей территории Европы.

История 
Астра 1L был создан компанией Lockheed Martin Commercial Space Systems на базе платформы A2100AXS. Спутник имеет следующие габариты (Д х Ш х В) 7,7 x 3,62 x 3,62 метра (со сложенными антеннами и солнечными батареями). На КА установлены две панели солнечных батарей с размахом 27 метров. Для коррекции орбиты спутник оснащён британским двухкомпонентным апогейным ЖРД Leroc-1C. Полезная нагрузка аппарата состоит из 29 транспондеров Ku-диапазона и двух транспондеров Ka-диапазона. 

Спутник был запущен 4 мая 2007 с помощью ракеты-носителя Ариан-5ECA с космодрома Куру во Французской Гвиане. Одновременно с Астра 1L на орбиту был выведен спутник Galaxy-17.

Зона покрытия 
Европа.

См. также 
 Список телевизионных спутников
 Астра (спутник)

Ссылки 
 СЕС-Астра
 СЕС-Астра TechCom
 NASA 

Астра (спутники связи)
Ракетно-космическая техника Lockheed Martin